Världsmästerskapet i korfball 2007 var det åttonde världsmästerskapet i korfball och spelades i Tjeckien 1–10 november 2007.

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra gruppspelet

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
ikf.org

2007
2007 i Tjeckien
Sportåret 2007
Internationella sportevenemang i Tjeckien
Korfball i Tjeckien